{{Кинематографист
| имя = Харви Файерстин
| оригинал имени = 
| изображение = Harvey Fierstein Shankbone Metropolitan Opera 2009.jpg
| описание изображения = В 2009 году
| имя при рождении = Харви Форбс ФайерстинHarvey Forbes Fierstein
| профессия = драматург
| годы активности = 1971 — 
| награды = «Тони» (1983 — дважды), (1984), (2003)
}}

Ха́рви Фа́йерстин.

 Биография 
Харви Форбс Файерстин родился 6 июня 1954 года в Бруклине в еврейской семье эмигрантов из Восточной Европы. Мать — Жаклин Гарриет (в девичестве — Гилберт; ум. в мае 2012), работала школьным библиотекарем, отец — Ирвинг Файерстин (ум. в середине 1970-х) трудился на производстве носовых платков, есть старший брат. Мальчика воспитывали в духе консервативного иудаизма, но он предпочёл путь атеизма. Близкие родственники весьма благосклонно приняли признание 13-летнего Харви, что он интересуется представителями своего пола, так как с самого детства видели, что он тяготеет к девичьим игрушкам.

Окончив 9 классов средней школы, Файерстин три года отучился в ; в 1973 году окончил Институт Пратта со степенью ; впервые на театральных подмостках появился в театре .

Успех пришёл к Файерстину в одночасье: в 1982 году состоялась премьера спектакля  по его пьесе. Эта постановка принесла ему две премии «Тони», две премии «Драма Деск», , а экранизация этого произведения (6 лет спустя) — Премию «Независимый дух».

Будучи геем, «открылся» значительно раньше, чем это сделали большинство знаменитостей (Арнольд Бекофф)
 1988 — Legs Diamond — сценарий
 2002—2004 — Лак для волос / Hairspray — роль Эдны Тёрнблэд (в 711 спектаклях)
 2004—2006, 2009 — Скрипач на крыше / Fiddler on the Roof — роль 
 2007 —  / A Catered Affair — сценарий и исполнение главной роли
 2011 —  — сценарий и роль Элбин / Заза
 2012 —  / Newsies — сценарий
 2012 —  / Kinky Boots — сценарий
 2014 —  — сценарий

 Актёр кино и телевидения 

 Только те ленты, в которых актёр появился «вживую». Об озвучивании «за кадром» см. следующий раздел.
  — Гарбо рассказывает / Garbo Talks — Берни Уитлок
  — Полиция Майами / Miami Vice — Бенедикт (серия «The Fix»)
  — Сентиментальная песня / Torch Song Trilogy — Арнольд Бекофф
  — Урожай / The Harvest — Боб Лакин
  — Миссис Даутфайр / Mrs. Doubtfire — Фрэнк Хиллард
  — Пули над Бродвеем / Bullets over Broadway — Сид Лумис
 1994 — Папины дочки / Daddy's Girls — Деннис Синклер (в 3 эпизодах)
  — Доктор Джекилл и мисс Хайд / Dr. Jekyll and Ms. Hyde — Ив Дюбуа
 1995 — Целлулоидный шкаф / The Celluloid Closet — камео
  — День независимости / Independence Day — Марти Гилберт
  — Кулл-завоеватель / Kull the Conqueror — Джуба
  —  / Safe Men — Лео
  — Цена успеха / Double Platinum — Гэри Миллштейн
  — 100 проблем и девушка / Playing Mona Lisa — Беннетт, пианист, учитель музыки
  — Убить Смучи / Death to Smoochy — Мерв Грин
  — Дюплекс / Duplex — Кеннет, риэлтор
  —  / The Year Without a Santa Claus — , демон всемирной тёплой погоды

 Актёр озвучивания 

  — Времена Харви Милка / The Times of Harvey Milk — рассказчик за кадром
  — Симпсоны / The Simpsons — Карл Карлсон (в эпизоде «Симпсон и Далила»)
  — Мулан / Mulan — Яо, солдат — «Царь горы»
  — Мулан 2 / Mulan II — Яо, солдат — «Царь горы»
 2005 — Королевство сердец 2 — Яо, солдат — «Царь горы» (в англоязычном издании)
  — Фарс пингвинов / Farce of the Penguins — Шейла, пингвин
  — Гриффины / Family Guy — Трейси, бывшая девушка Брайана (в эпизоде «Прежняя жизнь Брайана»)
  — Как я встретил вашу маму / How I Met Your Mother — голос курящей Лили (в эпизоде Last Cigarette Ever)
  —  / Foodfight! — жирный кот-грабитель

 Прочие работы 
 2001—2005 — телевизионный новостной журнал  — камео, ведущий (в 14 выпусках)
 В 2003 году выступил на  в роли Эдны Тёрнблэд («Лак для волос»), одетой в костюм миссис Санта-КлаусМарк Дж. Террилл. Hairspray drag queen to play Mrs. Claus at Macy’s parade  на сайте usatoday30.usatoday.com, 27 ноября 2003.

 Избранные награды и номинации 
 1983 — Премия «Тони» за лучшую мужскую роль в пьесе за роль (и постановку) в пьесе  — победа.
 1984 — Премия «Тони» за лучший сценарий для мюзикла () за мюзикл  — победа.
 1989 — CableACE Award в категории «Лучший актёр драматической или театральной постановки» за роль в Tidy Endings — номинация; за сценарий к этой же постановке — победа.
 1989 — Премия «Независимый дух» в категории «Лучший актёр главной роли» за роль в фильме «Сентиментальная песня» — номинация.
 1992 — Прайм-тайм премия «Эмми» в категории «Лучший актёр второго плана в комедийном телесериале» за роль в сериале «Весёлая компания» — номинация.
 1994 — GLAAD Media Awards — «Награда за открытость».
 2000 —  в категории «Детская анимация» за озвучивание одного эпизода в мультсериале  — победа.
 2003 — Премия «Тони» за лучшую мужскую роль в мюзикле за роль Эдны Тёрнблэд в мюзикле «Лак для волос» — победа.
 2003 — Драма Деск в категории «Лучший актёр мюзикла» за роль Эдны Тёрнблэд в мюзикле «Лак для волос» — победа.
 2003 — Драма Лонг
 2012 — Награда  — «Золотое яблоко»

 Примечания 

 Ссылки 
 Цитаты Харви Файерстина  на сайте eng.aphorism.ru

Выпускники Высшей школы искусств и дизайна (Нью-Йорк)
Драматурги США
Стендап-комики США
Лауреаты премии «Драма Деск» за лучшую мужскую роль в пьесе
Киноактёры США
Лауреаты премии «Драма Деск» за лучшую мужскую роль в мюзикле
Лауреаты премии Халл — Уорринер